Konopka:
 Andrzej Konopka (ur. 1935) – polski prawnik i polityk
 Andrzej Konopka (ur. 1969) – polski aktor filmowy i teatralny
 Bogdan Konopka (ur. 1953) – fotograf, krytyk
 Ewa Konopka (z d. Sołowiej) (ur. 1970) – polska ekonomistka i dziennikarka 
 Feliks Konopka (1888–1982) – polski poeta i malarz
 Harald Konopka (ur. 1952) – niemiecki piłkarz
 Jan Konopka (1777–1814) – generał brygady armii Księstwa Warszawskiego
 Jan Konopka (1778–1843) – ziemianin, baron
 Jan Franciszek Stanisław Konopka (1855–1948) – działacz społeczno-polityczny, baron 
 Józef Konopka (1818–1880) – ziemianin i etnograf
 Kazimierz (Józef) Konopka (1769–1805) – sekretarz Hugo Kołłątaja
 Łukasz Konopka (ur. 1976) – polski aktor
 Magda Konopka (ur. 1943) – polska modelka i aktorka
 (ur. 1940) – polski archeolog
 Marek Konopka (ur. 1961) – polski polityk, samorządowiec i nauczyciel
 Michał Konopka – prezes cyrkułu tarnopolskiego
 Mikuláš Konopka (ur. 1979) – słowacki kulomiot, halowy mistrz Europy
 Stanisław (Józef) Konopka (1896–1982) – podpułkownik lekarz Wojska Polskiego
 Tadeusz Konopka (1919–1975) – działacz komunistyczny, oficer UB
 Teodor Aleksander Roland, pierwotnie Konopka (1862–1928) – aktor polski
 Wacław Konopka (1881–1938) – polski rzeźbiarz
 Zbigniew Konopka (ur. 1964) – polski aktor teatralny i dubbingowy
 Zdzisław Żmigryder-Konopka (1897–1939) – historyk starożytności rzymskiej i greckiej
 Zenon Konopka (ur. 1981) – kanadyjski hokeista polskiego pochodzenia

 Nowina-Konopka
 Halina (Maria) Nowina Konopka (ur. 1938) – polski polityk, architekt
 Piotr Nowina-Konopka (Piotr Konopka) herbu Nowina (ur. 1949) – polski polityk, ekonomista, działacz społeczny

Zobacz też 
 Konopka